Kabinett Salandra steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Salandra I, 49. Regierung des Königreichs Italien (1914)
 Kabinett Salandra II, 50. Regierung des Königreichs Italien (1914–1916)